Ким Хёнджу (борчиха) — южнокорейская спортсменка-борец, призёрка Азиатских игр и чемпионатов Азии.
 Ким Хёнджу (дзюдоист) — южнокорейский дзюдоист, чемпион Азиатских игр, призёр чемпионатов мира и Азии.